Le Windy City Open masculin 2013 est l'édition 2013 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du  au . Borja Golán remporte le titre en battant Stephen Coppinger en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 
 

Masculin 2013
Squash en 2013
Sport à Chicago en 2013
Sport aux États-Unis en janvier 2013
Sport aux États-Unis en février 2013